Miejscowości we Francji:
 Beaulieu (Górna Loara) – miasto w regionie Owernia
 Beaulieu (Cantal) – miasto w regionie Owernia
 Beaulieu (Puy-de-Dôme) – miasto w regionie Owernia
 Beaulieu (Calvados) – miasto w regionie Dolna Normandia
 Beaulieu (Orne) – miasto w regionie Dolna Normandia
 Beaulieu (Côte-d’Or) – miasto w regionie Burgundia
 Beaulieu (Nièvre) – miasto w regionie Burgundia
 Beaulieu (Indre) – miasto w Regionie Centralnym
 Beaulieu (Hérault) – miasto w regionie Langwedocja-Roussillon
 Beaulieu (Ardèche) – miasto w regionie Rodan-Alpy
 Beaulieu (Isère) – miasto w regionie Rodan-Alpy
 Beaulieu-sur-Mer – miasto w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże

Miejscowość w Anglii:
 Beaulieu (Hampshire) – wieś w hrabstwie Hampshire

Miejscowość w USA:
 Beaulieu – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen

Gminy w USA:
 Beaulieu (ang. Beaulieu Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen
 Beaulieu (ang. Beaulieu Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina